NYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nyköping Skavsta (Svezia)